Druga hrvatska malonogometna liga za sezonu 2005./06.

Ljestvice

Istok

Jug

Sjever

Zapad 

Doigravanje za prvaka 2. HMNL Zapad 

Pobjednik doigravanja: Albona (Labin)
||

Kvalifikacije za 1. HMNL

Poveznice 
 Prva hrvatska malonogometna liga 2005./06.
 Hrvatski malonogometni kup 2005./06.

Izvori 
 futsalplanet.com, 2. HMNL Istok 2005./06. 
 futsalplanet.com, 2. HMNL Jug 2005./06. 
 hmnkvrgorac.com, 2.HMNL Jug 2005./2006., wayback arhiva od 30. svibnja 2012. 
 futsalplanet.com, 2. HMNL Sjever 2005./06. 
 futsalplanet.com, 2. HMNL Zapad 2005./06. 
 futsalplanet.com, doigravanje 1.HMNL 2005./06. i kvalifikacije za 1. HMNL 2006./07.  

2005-06